Нисибисский мирный договор — название, применяемое к ряду мирных договоров между Римской империей и государством Сасанидов, подписанных в городе Нисибисе (совр. Нусайбин).

 Нисибисский мирный договор (298)
 Нисибисский мирный договор (363)